Bögle ist der Familienname folgender Personen:

 Barnabas Bögle (* 1957), 38. Abt der Benediktinerabtei Ettal
 Christian Bögle (* 1979), deutscher Cartoon-Zeichner
 Reinhard Bögle (* 1952), deutscher Erziehungswissenschaftler, Yoga-Lehrer und -Autor
 Sepp Bögle (* 1950), deutscher Künstler und Autor

Siehe auch:
 Bogle